O Clube de Regatas do Flamengo em 2019 participou de seis competições: Florida Cup, Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Copa Libertadores da América, Série A do Campeonato Brasileiro e Copa do Mundo.

Com a conquista do Campeonato Brasileiro e da Libertadores da América, o Flamengo quebrou um tabu de 56 anos no futebol brasileiro: desde 1963, um clube não conquistava a principal competição nacional e a Copa Libertadores da América em uma mesma temporada.

A temporada não foi vitoriosa apenas na equipe profissional, uma vez que o clube conquistou também o Campeonato Brasileiro Sub-17 e o Campeonato Brasileiro Sub-20, sendo a primeira vez que uma agremiação brasileira conquista a Tríplice Coroa de Campeonatos Brasileiros em uma mesma temporada.

A estreia na temporada foi na Florida Cup — torneio amistoso na Flórida, Estados Unidos — entre 10 e 13 de janeiro. Na primeira partida, empate em 2–2 contra o , dos Países Baixos, e ponto extra na vitória da disputa por pênaltis em 4–3. Na segunda partida, vitória de 1–0 sobre o , da Alemanha. Foi o campeão da edição.

A estreia no Campeonato Carioca aconteceu na vitória contra o  por 2–1, em 20 de janeiro. Na quarta rodada, o clube se classificou para as semifinais da Taça Guanabara, com uma rodada de antecedência. Perdeu a semifinal para o  por 1–0. Foi o campeão da Taça Rio, vencendo o mesmo Fluminense na semifinal, por 2–1 e, na final o , após o empate em 1–1 no tempo normal, na disputa por pênaltis por 3–1. Novamente enfrentou o Fluminense na semifinal do Campeonato — empate em 1–1 — mas com a vantagem do empate (por ter vencido um dos turnos), foi a final contra o Vasco da Gama. Foram duas partidas e duas vitórias por 2–0, e, assim, o 35.º título da competição.

Na Copa Libertadores da América, a estreia foi em 5 de março, contra o , em Oruro, na Bolívia, com a vitória por 0–1. Nova vitória na 2.ª rodada, em casa, por 3–1 contra a . Na 3.ª rodada, um revés, contra o , por 1–0, no Maracanã. Na 4.ª rodada, a vitória mais expressiva, por 6–1 contra o San José, no Maracanã. Na 5.ª rodada, uma derrota por 2–1, de virada, para a LDU Quito, em Quito. Na última partida, conseguiu um empate por 0–0, contra o , em Montevidéu, garantindo assim, sua classificação para as oitavas de final da competição. Nas oitavas, foram duas partidas contra o , do Equador, ambas com o placar de 2–0 e vitória por 4–2 na disputa por pênaltis. As quartas de final aconteceram contra o , em 21 de agosto, no Maracanã — com vitória do Flamengo por 2–0 — e, em 28 de agosto, no Beira-Rio, com empate em 1–1. Pelas semifinais, contra o , a primeira partida aconteceu em 2 de outubro, na Arena do Grêmio com empate em 1–1 — e, em 23 de outubro, no Maracanã com vitória do rubro-negro por 5-0, assim confirmando o retorno à final da competição após 38 anos. Na decisão, o Flamengo enfrentou o , em 23 de novembro, em Lima, no Peru e venceu a partida por 2–1, sagrando-se campeão da competição e garantido a vaga na Copa do Mundo.

A estreia na Copa do Brasil — já na fase de oitavas de final — foi contra o . Foram duas partidas: a primeira em São Paulo e a segunda no Rio de Janeiro. Ambas vencida pelo Flamengo por 1–0. Após o sorteio para determinar as partidas das quartas de final, o clube enfrenta o  em duas partidas: em Curitiba e no Rio de Janeiro, empate em 1–1. Na disputa por pênaltis, derrota por 3–1 e eliminação na competição.

Na Série A do Campeonato Brasileiro, a estreia foi em 27 de abril contra o , no Maracanã, com vitória por 3–1. A competição seguiu até a 9.ª rodada quando foi interrompida para a disputa da Copa América de 2019, no Brasil, até 7 de julho. O clube ocupava a 3.ª colocação com 17 pontos nesta parada atrás de  (2.º colocado, 20 pontos) e  (1.º colocado, 25 pontos). A competição, então, foi retomada na 10.ª rodada, em 14 de julho e seguiu até a 38.ª rodada no início de dezembro. Após a 15.ª rodada, assumiu a 2.ª colocação (30 pontos), atrás apenas do Santos (1.º colocado, 32 pontos). Na 16.ª rodada, após a vitória contra o  por 3–0, assumiu a liderança da competição e se mantém até a 26.ª rodada, com oito pontos de vantagem para o 2.º colocado, o Palmeiras. A equipe confirmou o título brasileiro na 34.ª rodada, com a derrota do  sobre o  por 2–1 no Allianz Parque, 23 horas após a conquista do título da Libertadores.

Na Copa do Mundo, venceu a semifinal por 3–1 contra o , em 17 de dezembro, no Estádio Internacional Khalifa, em Doha. Na final, em 21 de dezembro, no mesmo estádio Khalifa, foi derrotado pelo  por 1–0 com gol de Roberto Firmino as 9 minutos do 1.º tempo da prorrogação, após o empate no tempo normal em 0–0.

Disputou 76 partidas, sendo 50 vitórias, 17 empates e nove derrotas, com desempenho de 73,2 por cento. Marcou 153 gols e sofreu 66, ficando com saldo de 87 gols. O artilheiro da temporada foi o atacante Gabriel com 43 gols. Seguido pelo também atacante Bruno Henrique com 35 gols. De Arrascaeta fez 18 gols, Vitinho fez nove gols, Éverton Ribeiro e Reinier — com 17 anos — marcaram seis gols e Diego, Rodrigo Caio e Willian Arão fizeram cinco gols cada. Uribe — que deixou o clube em 30 de maio e foi para o  — quatro gols. Lincoln e Pablo Marí marcaram três gols. Gerson e Henrique Dourado — que deixou o clube em 28 de março e foi para o Henan Jianye, da China — dois gols cada. Berrío, Jean Lucas — que também deixou o clube com destino ao Santos e, depois, para o  — Renê e Rhodolfo fizeram um gol cada.

Na parte disciplinar, são 187 cartões, sendo oito vermelhos — três para Gabriel, dois para Bruno Henrique e um para Berrío, César e Pará — que deixou o clube em 3 de agosto e também foi para o Santos — e 179 amarelos: 21 para Gabriel, 19 para Bruno Henrique, 13 para Diego e 10 para Rafinha e Willian Arão. Éverton Ribeiro e Rodrigo Caio receberam oito. Cuéllar — que deixou o rubro-negro e foi para o futebol árabe — Pará, Rodinei e Vitinho, sete cartões. Dois futebolistas receberam seis cartões; dois, cinco cartões cada e quatro com quatro cartões. Três jogadores receberam três cartões, dois com dois cartões e oito com um cartão cada. O treinador Jorge Jesus recebeu três cartões amarelos.

Elenco atual

Emprestados

Empréstimos 

|}

Entradas

Saídas 

|}

 Legenda

  : Jogadores que retornam de empréstimo

  : Jogadores emprestados
|}

Fatos marcantes

Transferências

Entradas

Rodrigo Caio 
 Anúncio da contratação
Em 29 de dezembro de 2018, o clube anunciou a contratação do zagueiro Rodrigo Caio, do , como a primeiro reforço para a temporada 2019. O jogador assinou contrato até dezembro de 2023.

Os valores não foram divulgados, mas o Rubro-negro vai pagar cinco milhões de euros (cerca de 22 milhões de reais) ao clube paulista por 45 por cento dos direitos econômicos do futebolista. O São Paulo manterá outros 45 por cento e o próprio atleta detém os 10 por cento restantes.

Há também um bônus para cada um dos próximos dois anos de 15 por cento dos direitos, no valor de um milhão de euros (cerca de 4,4 milhões de reais). Assim, se o clube carioca adquirir as duas cotas, terá, ao final, 75 por cento dos direitos do zagueiro, o São Paulo ficará com 15 por centro e o atleta manterá seus 10 por cento.

 Apresentação
Em 3 de janeiro, o zagueiro foi apresentado oficialmente no Centro de Treinamento George Helal, após realizar testes físicos e médicos. O atleta usará o número 3, que não tinha "dono".

Gabigol 
 Apresentação
Em 11 de janeiro, o segundo reforço do clube para a temporada foi apresentado oficialmente: o atacante Gabriel, o Gabigol, da . Ele vem por empréstimo até o final da temporada e vestirá a camisa 9, até então sem "dono". O clube pagará integralmente o salário do atacante — cerca de 1,25 milhão de reais por mês. O atleta esteve no  na temporada de 2018, também por empréstimo, e foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro.

De Arrascaeta 
 Anúncio da contratação
Em 12 de janeiro de 2019, o clube anunciou a terceira contratação desta temporada: o meia uruguaio Giorgian De Arrascaeta, do . O jogador assinou contrato até dezembro de 2023.

O atleta é a maior contratação da história do clube, que desembolsou cerca de 15 milhões de euros (aproximadamente 63,7 milhões de reais) pela compra do passe do jogador. Também será a maior remuneração do elenco do clube e receberá cerca de 1 milhão de reais entre salários e luvas.

 Apresentação
Em 14 de janeiro, De Arrascaeta foi apresentado no Ninho do Urubu. Ele vai usar a camisa 14, que pertencia a Vitinho — que herdou a camisa 11 que era usada por Lucas Paquetá, que se transferiu para o , da Itália.

O valor da transação foi de 15 milhões de euros — cerca de 63,7 milhões de reais — divididos em três parcelas, a serem pagas até o fim deste ano.

 Maior contratação
Pelo valor total a ser pago pelo Flamengo, esta foi a "maior contratação da história do futebol brasileiro". Em termos absolutos, o valor supera os 60 milhões de reais investidos pelo , em dezembro de 2004, para contratar o atacante argentino Carlos Tévez, do .

O valor da compra se refere à 75 por cento dos direitos econômicos do atleta. O Cruzeiro possuía 50 por cento — 13 milhões de euros até o fim de 2019 descontada a dívida por Federico Mancuello de 3,7 milhões de reais, sendo a primeira parcela, no valor de sete milhões de euros, já paga. Ao , do Uruguai, foram 25 por cento dos direitos negociados por cinco milhões de euros. O total ficará em 18 milhões de euros, ou seja, 79,5 milhões de reais, na cotação atual.

Entretanto, devido a cláusulas de produtividade, o valor total pode chegar à 20,5 milhões de euros ou 90,6 milhões de reais, na cotação atual. Está previsto no contrato, o desembolso de mais 1,25 milhões de euros caso o jogador dispute, em 2019, quatro mil minutos — equivalente a 44 jogos inteiros. O mesmo valor será pago, caso a situação se repita na temporada 2020. Assim, o Flamengo pagaria mais 2,5 milhões de euros pelos outros 12,5 por cento dos direitos econômicos do jogador, totalizando 87,5 por cento.

Bruno Henrique 
 Anúncio da contratação
Em 23 de janeiro, o clube anunciou a contratação do atacante Bruno Henrique, do . O vínculo será até dezembro de 2021 e custará, aos cofres do clube, 23 milhões de reais em três parcelas. O contratação também envolveu o jogador Ronaldo, de 22 anos, que jogará por uma temporada no clube santista, com preço fixado em três milhões de euros — cerca de 12,9 milhões de reais, pela cotação atual.

 Apresentação
Um dia após o anúncio, o diretor Bruno Spindel, o gerente Paulo Pelaipe e o CEO Reinaldo Belotti apresentaram o jogador, no Ninho do Urubu.

Rafinha 
 Anúncio da contratação
Em 9 de junho, o clube confirmou a contratação do lateral-direito Rafinha por dois anos. Marcos Braz, vice-presidente de futebol, afirmou durante a partida contra o Fluminense, que a apresentação será em 24 de junho.

 Camisa 13
Rafinha tem uma identificação forte com o número 13, criada durante a passagem pelo : duas tatuagens nos braços com o número e uma empresa chamada "R13 Fussball". Entretanto, o número no Flamengo já é usado pelo lateral-esquerdo Miguel Trauco. O novo lateral do clube pediu para assumir o número, caso Trauco não visse problema, e foi atendido. Assim, Rafinha já colocou como foto de perfil no Instagram sua marca R13 e as cores vermelha e preta ao fundo. A apresentação do reforço está marcada para 24 de junho.

 Apresentação
Originalmente marcada para 24 de junho, o lateral Rafinha foi apresentado oficialmente pelo clube, em 25 de junho. Marcos Braz, vice-presidente de futebol, entregou a camisa 13 ao jogador, que já fez exames e, inclusive, participou dos treinos.

Pablo Marí 
 Anúncio da contratação
Em 11 de julho, o clube anunciou a contratação do zagueiro espanhol Pablo Marí, do , da Inglaterra. O contrato assinado pelo futebolista será até dezembro de 2022. Na última temporada, o atleta atuou em 36 dos 38 jogos pelo , clube da segunda divisão espanhola.

 Apresentação
Na noite de 19 de junho, no Ninho do Urubu, Marcos Braz, vice-presidente de futebol, Bruno Spindel, diretor e Paulo Pelaipe, gerente, apresentaram os dois reforços: o zagueiro espanhol Pablo Marí e o meia Gerson.

Gerson 
 Anúncio da contratação
Em 12 de julho, pouco tempo depois do anúncio da contratação de Pablo Marí, o Flamengo anunciou a contratação do meia Gerson, do , da Itália. O clube adquiriu 100% dos direitos econômicos do atleta por 11,8 milhões de euros (cerca de 49,7 milhões de reais), conforme divulgado por comunicado do clube italiano, que terá ainda 10 por cento de uma possível venda do futebolista, no futuro, desde que por um valor acima do pago pelo Rubro-negro.

 Apresentação
Assim, como o zagueiro Pablo Marí, foi apresentado na noite de 19 de junho, no Ninho do Urubu.

Filipe Luís 
 Anúncio da contratação
Em 23 de julho, o clube anunciou oficialmente a contratação do lateral-esquerdo Filipe Luís, do , da Espanha, até o final da temporada de 2021. O "namoro" entre o Rubro-Negro e futebolista se iniciou em abril, quando Sávio — ex-atleta do clube e um dos representantes do lateral — visitou o Ninho do Urubu e conheceu suas instalações. Ele foi responsável pela "ponte" entre a diretoria e Filipe, que estava em fim de contrato com o clube de Madrid.

 Desembarque no Rio
Em 25 de julho, Filipe Luís desembarcou no Rio de Janeiro e seguiu diretamente para o Ninho do Urubu onde fez sua avaliação física, conheceu novos companheiros, como De Arrascaeta e Everton Ribeiro, e se encontrou com o treinador Jorge Jesus.

 BID da CBF
O atleta teve o nome publicado no BID da CBF, antes mesmo da apresentação, em 26 de julho, regularizando, assim, a sua situação junto à CBF e, portanto, podendo atuar pelo clube, inicialmente no Campeonato Brasileiro. Como a assinatura do contrato aconteceu após o término das inscrições para as oitavas de final da Copa Libertadores, o atleta não pode atuar na partida de volta contra o , no Maracanã. Sua inscrição acontecerá apenas em uma eventual classificação para as quartas de final.

 Apresentação
Em 26 de julho, o lateral-esquerdo foi apresentado pelo clube, no Ninho do Urubu, com a presença da sua família espanhola. Filipe Luís atuará com a camisa de número 16. O futebolista retornou ao Brasil após 14 temporadas na Europa e o contrato com o Rubro negro será até o final da temporada de 2021.

Saídas

Réver 
Em 27 de dezembro de 2018, o  anunciou a contratação do zagueiro Réver, capitão do Flamengo na temporada 2018, até dezembro de 2021.

Geuvânio 
Em 3 de janeiro, o atacante Geuvânio se despediu do clube através do Instagram. O clube não renovou o contrato de empréstimo do atleta, que retorna para o Tianjin Quanjian, da China.

Fernando Uribe 
Em 30 de maio, o  apresentou o atacante colombiano Fernando Uribe. O futebolista usará a camisa 9, custou aos cofres do clube cinco milhões de reais e seu vínculo será até junho de 2022.

Pará 
Em 3 de agosto, o Santos anunciou a contratação do lateral-direito Pará até o fim da temporada 2020. O atleta entrou em acordo e rescindiu o vínculo com o Flamengo — válido até o fim deste ano — sem custos para o Peixe.

Pará já avia se despedido da torcida rubro-negra em nota antes mesmo de assinar o contrato com o clube santista.

Miguel Trauco 
Em 6 de agosto, o , da França, apresentou o lateral-esquerdo Miguel Trauco. Conforme a nota oficial do clube francês, o atleta assinou contrato até junho de 2022.

Gustavo Cuéllar 
Em 30 de agosto, o clube anunciou a venda do volante colombiano Gustavo Cuéllar por 7,5 milhões de euros (cerca de 34 milhões de reais) para o , da Arábia Saudita. O clube saudita corria para acertar os detalhes antes do fechamento da "janela" para a transferência do atleta, em 1 de setembro. As três partes envolvidas nas negociações — Cuéllar, Flamengo e Al-Hilal — já tinham se acertado desde o começo da semana passada, com pagamento de cinco milhões de euros à vista e dois milhões em meio em janeiro de 2020.

Renovação de contratos

Diego 
 Início das negociações
Em 22 de dezembro de 2018, o clube fez a primeira reunião com o empresário e pai do meia Diego para a renovação do vínculo, que termina em julho de 2019.

Segundo informações apuradas pelo Globoesporte.com, o atleta teria proposta do  — um dos clubes mais ricos da Major League Soccer (MLS), a liga de futebol profissional dos Estados Unidos e Canadá — e o projeto apresentado é que ele seja um "novo" Kaká, craque que se aposentou no clube, em 2017.

 Negociações travadas
Em 5 de janeiro, as negociações entre o Flamengo e o empresário e pai de Diego, foram suspensas. O clube apresentou proposta de permanência de 18 meses — até o final da temporada de 2020 — mas sem aumento salarial e luvas. O meia possui um dos maiores salários do atual elenco e vai completar 34 anos em fevereiro, quando poderá assinar pré-contrato com outro clube, caso a renovação não se concretize até lá.

 Acerto
Em 22 de janeiro, o clube e o jogador, anunciaram a renovação do vínculo até dezembro de 2020. Haverá até uma pequena redução de valores, já que o atleta receberá o mesmo valor do vínculo anterior, porém o valor líquido será o novo valor bruto do contrato. Também não haverá o pagamento de luvas.

Willian Arão 
 Início das negociações
Ainda em 2018, o clube oficializou uma proposta de renovação do contrato do volante Willian Arão. A oferta de ampliação do vínculo atual — que se encerra em 31 de dezembro de 2019 — já está nas mãos dos representantes do jogador. A ideia é que o vinculo seja estendido até o final de 2021.

Everton Ribeiro 
A ampliação do contrato do meia foi assinado pouco antes do embarque do clube para a disputa da Copa do Mundo. Houve um aumento no valor pago ao futebolista — para ficar no mesmo patamar dos principais jogadores do elenco — e aumento do vínculo até dezembro de 2023, que originalmente era até maio de 2021.

Competições

Copa do Mundo

Inscritos para as quartas 
Em 16 de dezembro, o Flamengo divulgou a lista oficial com a numeração dos inscritos para a disputa do Mundial de Clubes:

 1. Diego Alves
 2. Rodinei
 3. Rodrigo Caio
 4. Pablo Marí
 5. Willian Arão
 6. Renê
 7. Éverton Ribeiro
 8. Gerson
 9. Gabriel
 10. Diego
 11. Vitinho
 13. Rafinha
 14. De Arrascaeta
 16. Filipe Luís
 19. Reinier
 22. Gabriel Batista
 25. Piris Da Motta
 26. Thuler
 27. Bruno Henrique
 28. Berrío
 29. Lincoln
 37. César
 44. Rhodolfo

Copa Libertadores

Pedido de suspensão de equatoriano 
Em 26 de julho, o Flamengo oficializou um pedido à CONMEBOL para que o volante Dixon Arroyo, do  — responsável pela fratura óssea e lesão ligamentar no tornozelo esquerdo do meia Diego — seja suspenso. A diretoria do clube preparou um "dossiê" com imagens do carrinho com as duas pernas, para provar a imprudência e a atitude temerária do atleta equatoriano, que sequer recebeu o cartão amarelo pelo lance.

No dia anterior, Arroyo usou as redes sociais para pedir desculpas a Diego e se defendeu das acusações de maldade no lance.

Sorteio equivocado para a final 
Em 1 de agosto, o programa de sócio-torcedor do clube, enviou um e-mail agradecendo o apoio e informando sobre um sorteio de um torcedor, com direito a acompanhante, para a partida final da Libertadores em Santiago, no Chile, com direito a duas diárias em hotel e translado de e para o aeroporto. Seria uma parceria com a agência de viagens Outsider Tours. Entretanto, após perceber o erro — o clube ainda disputará as quartas de final contra o  e, eventualmente, as semifinais — enviou um comunicado se retratando, pregando respeito ao próximo adversário e pedindo desculpas tanto aos torcedores rubro-negros quanto aos colorados. A funcionária da área de marketing responsável pelo envio do e-mail foi demitida, segundo informações confirmadas pelo clube.

Processo disciplinar 
Notificação
Em 5 de agosto, o Flamengo foi notificado pela CONMEBOL sobre o processo disciplinar para explicar as ocorrências — sinalizadores e bombas utilizadas por torcedores dentro do estádio — descritas no relatório da partida contra o , em 31 de julho, na partida de volta das oitavas de final. O clube poderá enviar suas alegações até 9 de agosto para tentar evitar as punições: advertência, multa (de até 400 mil dólares), portões fechados e até a proibição de jogar no Maracanã, onde aconteceu a partida. O Rubro-Negro disputa a próxima partida no Maracanã, contra o Internacional, em 21 de agosto.

Punição
Em 9 de agosto, a CONMEBOL anunciou que o Flamengo foi punido com uma multa de 10 mil dólares em função das bombas e sinalizadores usados por torcedores na partida contra o Emelec dentro do Maracanã. Havia a possibilidade de perder o uso do estádio ou até de jogar com portões fechados, além da multa poder ser de até 400 mil dólares. A Confederação advertiu o Rubro-Negro para que o fato não se repita. Também não cabe recurso sobre a decisão.

Inscritos para as quartas 
Em 16 de agosto, o Flamengo divulgou a lista dos inscritos para as quartas de final da Copa Libertadores. Mesmo só podendo fazer duas alterações (as inscrições de Filipe Luís e Dantas), o clube retirou três nomes da lista anterior — Pará, Trauco e Léo Duarte — negociados. Caso o clube avance para as semifinais, mais duas alterações poderão ser feitas. Os inscritos foram:

 Diego Alves
 Rodinei
 Rodrigo Caio
 Rhodolfo
 Willian Arão
 Renê
 Éverton Ribeiro
 Cuéllar
 Gabriel
 Diego
 Vitinho
 César
 —
 De Arrascaeta
 Gerson
 João Lucas
 Hugo Moura
 Rafinha
 Reinier
 Lincoln
 Filipe Luís
 Gabriel Batista
 Lucas Silva
 Pablo Marí
 Piris Da Motta
 Thuler
 Bruno Henrique
 Berrío
 Vitor Gabriel
 Dantas

Multa por uso irregular de escudo 
Em 2 de setembro, a CONMEBOL multou novamente o Flamengo. Desta vez, por não ter usado corretamente os escudos na manga da camisa na partida de ida contra o Internacional, em 21 de agosto, no Maracanã. O valor de 10 mil dólares (cerca de 42 mil reais) foi definido pelo presidente do Tribunal de Disciplina, o paraguaio Eduardo Gross Brown. Houve também um acréscimo por outra falta incomum: menos gandulas no campo do que o exigido. Assim como na outra punição, não cabe recurso ao Comitê de Apelação da Confederação.

Denúncia por quebra de protocolo 
A CONMEBOL denunciou o Flamengo por quebra de protocolo. O treinador do Rubro-Negro, Jorge Jesus, cumprimentou os jogadores na saída do vestiário, na partida de volta das quartas de final, contra o Internacional, no Beira-Rio. O departamento jurídico do clube já encaminhou sua defesa para a Confederação, em 4 de setembro, e aguarda a resposta. Existe a possibilidade — como já aconteceu, à época, com Abel Braga — que o treinador não possa permanecer à beira do gramado nas duas partidas contra o , em 2 (na Arena do Grêmio) e 23 de outubro (no Maracanã).

Cartaz de Gabigol 
A CONMEBOL abriu uma análise para os episódios ocorridos na vitória por 5–0, contra o Grêmio, partida de volta da semifinal: Jorge Jesus pelo atraso de dois minutos da equipe na volta do intervalo e Gabriel Barbosa pelo cartaz vindo da arquibancada. Ainda não há data definida para o julgamento do clube. No caso do treinador, que é réu primário, o clube já foi punido quando o treinador era Abel Braga pelo mesmo motivo.

Inscritos para a final 
Em 20 de novembro, o Flamengo divulgou a lista dos inscritos para a final, com 31 jogadores:

 Goleiros:
 Diego Alves
 César
 Gabriel Batista
 Zagueiros:
 Rodrigo Caio
 Pablo Marí
 Thuler
 Rhodolfo
 Dantas
 Rafael Santos
 Laterais-direitos:
 Rafinha
 Rodinei
 João Lucas
 Laterais-esquerdos:
 Filipe Luís
 Renê
 Volantes:
 Willian Arão
 Gerson
 Piris da Motta
 Vinícius Souza
 Hugo Moura
 Meias:
 Arrascaeta
 Everton Ribeiro
 Reinier
 Diego
 Pepê
 Atacantes:
 Gabriel
 Bruno Henrique
 Vitinho
 Berrío
 Lincoln
 Lucas Silva
 Vitor Gabriel

Seleção da América 
Em 31 de dezembro, o jornal uruguaio El País, divulgou a lista dos eleitos melhores da América em 2019 pelos 372 jornalistas ouvidos pelo periódico. Foram seis do Flamengo, quatro do River Plate e um "intruso" do Grêmio. São eles:

 Franco Armani (River Plate)
 Rafinha (Flamengo)
 Rodrigo Caio (Flamengo)
 Javier Pinola (River Plate)
 Felipe Luís (Flamengo)
 Enzo Pérez (River Plate)
 Nacho Fernández (River Plate)
 Everton (Grêmio)
 De Arrascaeta (Flamengo)
 Bruno Henrique (Flamengo)
 Gabriel (Flamengo)

Rei da América 
Gabriel foi eleito o Rei da América. Também divulgado em 31 de dezembro pelo jornal El País, ele foi seguido por Bruno Henrique e De Arrascaeta, companheiros de clube na temporada 2019. O atleta foi votado por 45% dos 372 jornalistas que participaram da eleição, obtendo 168 votos.

Campeonato Brasileiro

Presidente Bolsonaro 
Em 12 de junho, na partida contra o , o presidente Jair Bolsonaro compareceu ao estádio Mané Garrincha, em Brasília, para assistir a partida. O presidente estava com a camisa da clube e foi fotografado na companhia do ministro Sergio Moro, da Justiça e Segurança Pública, do vice-presidente Hamilton Mourão, do ministro Paulo Guedes, da Economia, e do deputado federal Hélio Lopes (PSL-RJ).

CSA anuncia pedido de impugnação 
Após a derrota, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, por 2–0, o CSA divulgou em seu site uma nota oficial informando que pedirá a impugnação da partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O CSA reclama do pênalti não marcado aos 33 minutos do primeiro tempo, quando o placar ainda era 0–0 e o árbitro Douglas Marques das Flores paralisou o jogo por cerca de cinco minutos e 30 segundos para analisar o lance com a ajuda do VAR, mas, mesmo assim, manteve a decisão por considerar o toque na mão de Willian Arão involuntário.

STJD indefere pedido do CSA 
Em 28 de junho, o presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Paulo César Salomão Filho, indeferiu o pedido de anulação da partida disputada entre o CSA e Flamengo, válida pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O presidente destacou no despacho, que o suposto erro foi interpretativo.

Julgamento do Gabigol por comemoração 
Em 4 de setembro, o atacante Gabriel "Gabigol" foi absolvido, pelo STJD, de uma punição pela comemoração do gol no clássico contra o Vasco da Gama com um cartaz — com a frase "Hoje tem gol do Gabigol" — atirado por um torcedor. Foram dois votos pela absolvição e dois pela punição de uma partida. Pela primariedade do atleta, a punição foi convertida em advertência.

Campeonato Carioca

Seleção do Campeonato 
Em 22 de abril, a FERJ organizou a festa de encerramento do Campeonato. As vítimas de tragédia no CT do Flamengo ganharam um tributo em vídeo. Depois, foram premiados os melhores jogadores, treinador e árbitros. Cada um deles recebeu um troféu e um cheque no valor de 10 mil reais.

A seleção do Campeonato contou com seis jogadores do Flamengo, entretanto, devido a viagem para a disputa da partida contra a , em Quito, os jogadores do clube não estiveram presentes à festa.

 Goleiro: Jefferson Paulino ()
 Lateral-direito: Gilberto ()
 Zagueiro: Rodrigo Caio (Flamengo)
 Zagueiro: Leandro Castán ()
 Lateral-esquerdo: Renê (Flamengo)
 Volante: Cuéllar (Flamengo)

 Volante: Lucas Mineiro ()
 Meia: Éverton Ribeiro (Flamengo)
 Meia: Marcos Junior ()
 Atacante: Bruno Henrique (Flamengo)
 Atacante: Gabriel Barbosa (Flamengo)
 Treinador: Fernando Diniz ()
|}

Também foram premiados:

 Craque do Campeonato: Éverton Ribeiro (Flamengo)
 Técnico revelação: Ado ()
 Revelação: Tiago Reis ()

 Melhor árbitro: Rodrigo Nunes de Sá
 Melhores assistentes:
 Silbert Faria Sisquim
 Luiz Claudio Regazone
|}

Florida Cup 
 Jogadores relacionados
Em 6 de janeiro, os atletas embarcaram para os Estados Unidos para disputar a competição, que servirá de pré-temporada para a equipe.

Quatro atletas estouraram a idade nos juniores: Hugo Moura (volante), Dantas (zagueiro), Kleber (lateral-direito) e Lucas Silva (atacante). João Fernando, de 17 anos, foi chamado da Copinha 2019 para ser o quarto goleiro. Juan, volta ao elenco após a cirurgia feita em função da ruptura do tendão de aquiles. Outras "novidades" são Vitor Gabriel, artilheiro do time na conquista do título da Copinha 2018 e Thiago Santos, também atacante, estava machucado desde 2018.

Os relacionados foram:

 Berrío (A)
 César (G)
 Cuéllar (V)
 Dantas (Z)
 Diego (M)
 Diego Alves (G)
 Éverton Ribeiro (M)
 Gabriel Batista (G)
 Henrique Dourado (A)
 Hugo Moura (V)
 Jean Lucas (V)
 João Fernando (G)
 Juan (Z)
 Kleber (LD)
 Léo Duarte (Z)
 Lucas Silva (A)
 Miguel Trauco (LE)
 Pará (LD)
 Piris da Motta (V)
 Renê (LE)
 Rhodolfo (Z)
 Rodinei (LD)
 Rodrigo Caio (Z)
 Ronaldo (V)
 Thiago Santos (A)
 Uribe (A)
 Vitinho (A)
 Vitor Gabriel (A)
 Willian Arão (V)

Mortes 
 2 de junho – Luizinho Lemos, atacante do clube entre 1975 e 1977, marcou 95 gols em 160 partidas pelo clube
 24 de setembro – Caldeira, atacante do clube entre 1970 e 1971 e, em 1972, quando participou do título do Carioca de 1972

Outros

Incêndio no Ninho do Urubu 
Na manhã de 8 de fevereiro, ocorreu um incêndio no Ninho do Urubu, no alojamento destinado aos jogadores da base, com idade entre 14 e 17 anos. Foram 10 mortes e três feridos. A tragédia poderia ter sido ainda maior, pois os treinos de sexta-feira, 9 de fevereiro, foram cancelados e, em função disso, diversos jogadores foram para outros pontos da cidade. Além disso, outros meninos acordaram com o incêndio e conseguiram se salvar.

 Mortos
 Arthur Vinícius — zagueiro, era considerado "sobrinho" de Felipe Melo — ex-jogador do clube, atualmente no  — faria 15 anos no sábado, 9 de fevereiro
 Athila — Athila Paixão, 14 anos, atacante, estava no Flamengo desde abril de 2018
 Bernardo — Bernardo Pisetta, 14 anos, goleiro
 Christian — Christian Esmério Candido, 15 anos, goleiro, foi a primeira vítima da tragédia a ser identificado. Também atuava na Seleção Brasileira Sub-15
 Gedinho — Gedson Santos, 14 anos, atacante, estava no clube há somente dois dias, transferido do 
 Jorge Eduardo — Jorge Eduardo Santos, 15 anos, volante, chegou em 2016, às categorias de base do Flamengo
 Pablo Henrique — Pablo Henrique da Silva, 14 anos, zagueiro, estava no Flamengo desde 2018
 Rykelmo — Rykelmo Viana, 16 anos, volante, iria "subir" de categoria na base do Flamengo nesta temporada. Estava há três anos no clube
 Samuel Thomas — Samuel Thomas de Souza Rosa, 15 anos, morador de São João de Meriti, preferiu ficar no CT e viajar para a cidade natal no dia seguinte
 Vitinho — Vitor Isaías, 15 anos, atacante, estava no clube há seis meses

 Feridos
 Cauã Nunes, 14 anos
 Francisco Diogo, 15 anos
 Jhonata Ventura, 15 anos

Aposentadoria de Juan 
Em 27 de abril, na partida válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o zagueiro Juan fez a sua partida de aposentaria com futebolista. A partida contra o  foi vencida pelo rubro-negro por 3–1.

Processo contra jornalista 
O Flamengo entrou na justiça do Rio de Janeiro contra o repórter Rodrigo Viga e a Rádio Jovem Pan em função de declarações, em 29 de maio, na programação da emissora paulista. Na ação, o clube pede retratação no mesmo programa e 60 mil reais de indenização.

Treinadores

Abel Braga 
 Apresentação
Em 2 de janeiro, o treinador Abel Braga foi apresentado no Centro de Treinamento George Helal para a temporada de 2019.

 Pedido de demissão
Em 29 de maio, o presidente Rodolfo Landim concedeu entrevista coletiva no Ninho do Urubu para falar sobre o pedido de demissão do treinador.

O treinador divulgou uma nota oficial sobre a sua saída.

Estatísticas

Leomir de Souza (interino) 
Em 31 de março, na final da Taça Rio, o auxiliar técnico Leomir de Souza, dirigiu a equipe, já que o técnico Abel Braga se recuperava de problemas de saúde ocorridos na semifinal, contra o , em 27 de março.

Em 23 de abril, a Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL) anunciou a punição ao Flamengo pelo atraso de dois minutos no retorno da equipe no intervalo da partida contra o , em 3 de abril. A equipe já havia sido advertida antes pela Confederação, pela partida contra o , em Oruro e, desta vez, foi punido. Assim, o treinador Abel Braga não dirigiu a equipe na partida contra a , em 24 de abril, pela quinta rodada da Copa Libertadores e sim o auxiliar técnico, Leomir de Souza.

Estatísticas

Marcelo Salles (interino) 
 Interino
Durante a coletiva de imprensa sobre a saída do treinador Abel Braga, o presidente do clube, anunciou que o auxiliar técnico Marcelo Salles assumiria o comando da equipe até, pelo menos, a Copa América.

Invicto
Entre a saída de Abel Braga e a chegada de Jorge Jesus, "Fera" — como é conhecido entre os jogadores — encerra seu período no comando da equipe com três vitórias e um empate e quase 85 por cento de aproveitamento.

Estatísticas

Jorge Jesus 
 Anúncio
Em 1 de junho, o presidente Rodolfo Landim anunciou o acerto dos detalhes finais com o treinador português Jorge Jesus. O técnico chega ao clube ainda no mês de junho e assume o comando da equipe durante a pausa do Campeonato Brasileiro para a Copa América.

 Chegada ao Rio de Janeiro
Em 8 de junho, o treinador chegou ao Rio de Janeiro — no Aeroporto Internacional Tom Jobim — e foi recebido pelo vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e pelo CEO do clube, Bruno Spindel.

O técnico chega para resolver questões burocráticas e assistir as partidas do clube contra o  (9 de junho, no Maracanã) e  (12 de junho, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília). O trabalho junto aos jogadores, de fato, se iniciará em 20 de junho, quando os jogadores se reapresentam, após a parada do Campeonato Brasileiro em função da Copa América. Ele terá 23 dias para conhecer o elenco, já que a partida de estreia será contra o , em 13 de julho, no retorno do Brasileirão.

O vínculo com o Flamengo será de um ano — até meados de 2020 — e também participarão da equipe técnica, o auxiliar João de Deus, os preparadores Márcio Sampaio e Mário Monteiro e o coaching Evandro Mota.

 Apresentação
Em 20 de junho pela manhã, o treinador se apresentou oficialmente ao elenco e iniciou os trabalhos, no Ninho do Urubu, focado na estreia, em jogo pela Copa do Brasil, contra o . A apresentação contou com a presença de Marcos Braz, vice-presidente de futebol, Bruno Spindel, diretor de futebol do clube, e os novos integrantes da comissão técnica. O meia Diego teve o voo de retorno cancelado e só se reapresenta no dia seguinte.

Estatísticas 

 Última atualização em 21 de dezembro de 2019.

Competições

Resumo das participações

Copa do Mundo

Tabela

Semifinais

Final

Copa Libertadores da América

Fase de grupos 
 Grupo D

Fase final

Sorteio 
Para determinar todos os cruzamentos da fase final, foi realizado um sorteio no Centro de Convenções da CONMEBOL em Luque, no Paraguai, em 13 de maio.

Esquema

Oitavas de final

Quartas de final

Semifinal

Final

Premiação

Campeonato Brasileiro

Classificação

Desempenho em cada rodada

Primeiro turno 

Após a rodada, o Campeonato Brasileiro foi suspenso em função da Copa América de 2019, no Brasil, entre 14 de junho e 7 de julho.

Segundo turno

Copa do Brasil

Fase final

Oitavas de final 
As oitavas de final serão disputadas por 16 equipes, sendo cinco vencedoras da fase anterior (quarta fase), e outras 11 equipes pré-classificadas. Serão partidas eliminatórias de ida e volta. Em caso de empate no placar agregado, a vaga será definida na disputa por pênaltis.

 Sorteio
O "Pote 1" possuía as oito equipes que disputaram a Libertadores, e o "Pote 2", as três classificadas antecipadamente que não disputaram a competição continental (campeões da Série B do Campeonato Brasileiro de 2018, Copa do Nordeste de 2018 e Copa Verde de 2018) mais os cinco classificados da fase anterior. O sorteio foi realizado em 2 de maio, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. As datas, horários e locais definitivos ainda serão confirmados pela CBF.

Entre parênteses, o ranking da CBF

Tabela até a final

Quartas de final 
 Sorteio
Para esta fase, foi realizado um novo sorteio pela CBF. Todos os oito clubes classificados na fase anterior, estavam num pote único, sem restrições de cruzamentos.

Campeonato Carioca

Taça Guanabara

Fase de grupos 
Grupo C

Fase final 
Semifinal

Taça Rio

Fase de grupos 
Grupo C

Fase final 
Semifinal

Final
Conforme o regulamento, a FERJ sorteou o mandante da partida, pois não havia vantagem de pontos e, como a partida terminou empatada no tempo normal, houve disputa por pênaltis.

Premiação

Fase final 
Em itálico, as equipes que jogaram pelo empate por ter vencido um dos turnos do campeonato e em negrito os times vencedores das partidas. Na final, não há vantagem de empate para nenhuma equipe.

Semifinais

Final 
Pelo regulamento do Campeonato, nenhuma das equipes teria a vantagem do empate. Ou seja, caso o placar agregado terminasse empatado, o Campeonato seria decidido nos pênaltis. Por ter feito melhor campanha, o Flamengo teve o mando de campo do segundo jogo.

Ida

 Volta

Premiação

Florida Cup

Campanha

Partidas 
O clube disputou 76 partidas, sendo 32 como mandante, 29 como visitante e 15 clássicos. Foram 50 vitórias, 17 empates e nove derrotas. A equipe marcou 153 gols e sofreu 66, com saldo de 87 gols e um aproveitamento de 73,2 por cento.
 Última atualização em 21 de dezembro de 2019.
 Legenda:  Vitória —  Empate —  Derrota —  Clássico

Última partida

Mês a mês

Estádios

Gols e pênaltis

Gols marcados 
A artilharia da temporada:

 GC. Gutiérrez (, 4ª rodada, fase de grupos da Libertadores), Danilo Barcelos (, 34ª rodada, Campeonato Brasileiro) e Al-Bulaihi (, semifinal, Copa do Mundo)
 Em itálico os futebolistas que deixaram o clube antes do final da temporada
  Os melhores, em cada critério, dentro desta lista
 Última atualização em 21 de dezembro de 2019.

Doblete 
Estes foram os dobletes do Flamengo:

Hat-trick 
Estes foram os hat-tricks do Flamengo:

Gols sofridos 
Estes foram os gols sofridos pelo Flamengo:

 Em itálico os futebolistas que deixaram o clube antes do final da temporada
  Os "piores", em cada critério, dentro desta lista
 Última atualização em 21 de dezembro de 2019.

Gols contra 
Estes foram os gols contra feitos pelos futebolistas do Flamengo:

Pênaltis cometidos 
Estes foram os pênaltis cometidos por futebolistas do Flamengo:

Pênaltis sofridos 
Estes foram os pênaltis a favor do Flamengo:

Cartões 
Os cartões vermelhos e amarelos recebidos durante a temporada:

 Em itálico os futebolistas que deixaram o clube antes do final da temporada

Cartões vermelhos

Cartões amarelos

Ranking

CBF 
Este foi o ranqueamento conforme a Confederação Brasileira de Futebol (CBF):

Club World Ranking 
Este é o ranqueamento conforme o Club World Ranking:

  Melhor valor na temporada, em cada critério, dentro desta lista

Ligações externas 
 

 
Temporada 2019
Futebol de 2019 no Rio de Janeiro